Сандалово — название населённых пунктов в России:

 Сандалово — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Сандалово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.